Танис:

 Танис — древнеегипетский город, центр Девятнадцатого нома Верхнего Египта.
  — место в Северной Дакоте (США), в котором найдено большое количество окаменелостей конца мезозоя — начала кайнозоя, образовавшееся в результате падения Чикшулубского метеорита.
  — персонаж книжного цикла Dragonlance жанра фэнтези.
 Андреас Танис — персонаж фильма «Другой мир: Эволюция», сосланный в отдалённый монастырь историк кланов вампиров и оборотней.